Straschischt ist der deutsche Name für mehrere Orte in Tschechien:

 Strážiště, Gemeinde im Okres Mladá Boleslav
 Stražiště (Počaply), Ortsteil von Počaply, Okres Příbram